Kohó- és Gépipari Minisztérium - egykori minisztérium rövidítése
 KGM ausztriai bevásárlóközpont korábbi neve